Magagi ist der Familienname von:

 Amadou Seyni Magagi (* 1942), nigrischer Offizier, Politiker und Diplomat
 Laouan Magagi (* 1960), nigrischer Politiker